Exafroplacentalia, или Notolegia, — таксон (подкогорта) плацентарных млекопитающих, выделенный в 2001 году, на основе молекулярных исследований. Название группы примерно означает: «исключая африканских плацентарных».

Данные исследований 
К Exafroplacentalia относятся все плацентарные млекопитающие, кроме Afrotheria. В состав Exafroplacentalia входят неполнозубые и Boreoeutheria (к которым относится человек). Появление Exafroplacentalia датируется генетиками в 105—110 млн л.н. (Меловой период), когда от основного ствола плацентарных отделились Afrotheria. Разделение Exafroplacentalia на неполнозубых и Boreoeutheria, произошло в период между 105 и 95 миллионами лет назад.

Кладограмма

Альтернативные гипотезы 
Ранее, выдвигались две другие гипотезы эволюции плацентарных. Согласно первой гипотезе, Afrotheria и неполнозубые объединялись в кладу Atlantogenata, и противопоставлялись Boreoeutheria. Авторы второй гипотезы, на данных сравнительной морфологии, выделяли неполнозубых млекопитающих, а Boreoeutheria и Afrotheria объединяли в таксон Epitheria.

Классификация 
 Подкогорта Exafroplacentalia
 Магнотряд Ксенартры
 Отряд Броненосцы
 Отряд Неполнозубые
 Магнотряд Boreoeutheria
 Надотряд Euarchontoglires
 Грандотряд Euarchonta
 Отряд Тупайеобразные
 Миротряд Приматообразные
 Отряд Шерстокрылы
 Отряд Приматы
 Грандотряд Грызунообразные
 Отряд Зайцеобразные
 Отряд Грызуны
 Надотряд Laurasiatheria
 Отряд Насекомоядные
 Клада Scrotifera
 Отряд Рукокрылые
 Клада Ферунгуляты
 Грандотряд Копытные
 Отряд Китопарнокопытные
 Отряд Непарнокопытные
 Грандотряд Ferae
 Отряд Панголины
 Отряд Хищные

Галерея

Литература 
 William J. Murphy, Eduardo Eizirik, Mark S. Springer et al., Resolution of the Early Placental Mammal Radiation Using Bayesian Phylogenetics,Science, Vol 294, Issue 5550, 2348—2351 , 14 December 2001.
 Goloboff, P.A.; Catalano, S.A.; Mirande, J.M.; Szumik, C.A.; Arias, J.S.; Källersjö, M & Farris, J.S. 2009. Phylogenetic analysis of 73 060 taxa corroborates major eukaryotic groups. Cladistics 25 (3): 211—230

Ссылки 
 Waddell PJ, Kishino H, Ota R. 2001. A phylogenetic foundation for comparative mammalian genomics. Genome Inform Ser Workshop Genome Inform 12: 141—154
 Mark S. Springer, William J. Murphy, Eduardo Eizirik, and Stephen J. O’Brien (Edited by Morris Goodman). 2002 Placental mammal diversification and the Cretaceous-Tertiary boundary
 Wildman D.E.; Chen C.; Erez O.; Grossman L.I.; Goodman M.; Romero R. 2006. Evolution of the mammalian placenta revealed by phylogenetic analysis. PNAS 103 (9): 3203-3208
 Nikolaev, S.I., Montoya-Burgos, J.I., Margulies, E.H., Rougemont, J., Nyffeler, B., Antonarakis, S.E. 2007. Early history of mammals is elucidated with the ENCODE multiple species sequencing data. PLoS Genet. 3:e2, doi:10.1371/journal.pgen.0030002.
 Gennady Churakov, Jan Ole Kriegs, Robert Baertsch, Anja Zemann, Jürgen Brosius, Jürgen Schmitz. 2008. Mosaic retroposon insertion patterns in placental mammals
 А. С. Раутиан, Г. С. Раутиан, С. И. Николаев, С. Е. Антонаракис. 2007. Историческая зоогеография тетрапод и молекулярное датирование подтверждают неожиданно раннее расхождение основных стволов млекопитающих

Плацентарные